Oekraïens zaalvoetbalteam (mannen)
 Oekraïens zaalvoetbalteam (vrouwen)